8К может означать:

 8K — разрешение Ultra HD.
 8К — китайский электровоз.